В Королевском флоте название HMS Dolphin (дельфин) носили 17 кораблей и одна береговая база:

 Первые семь были малые кечи и брандеры.
 HMS Dolphin — спущен на воду в 1731, 20-пушечный корабль 6 ранга, в 1755 переименован в Firebrand, а в 1757 в Penguin.
 HMS Dolphin — фрегат 6 ранга, спущен на воду в 1751; разобран в 1777.
 HMS Dolphin — 44-пушечный двухдечный корабль 5 ранга, спущен в 1781, разобран в 1817.
 HMS Dolphin — бывший голландский 24-пушечный Dolflijn, захвачен в 1799 году HMS Wolverine и HMS Arrow.
 HMS Dolphin — 4-пушечный куттер, приобретён в 1801, продан в 1802.
 HMS Dolphin — бывший ост-индский корабль Admiral Rainer, приобретен и переименован в Hindostan в 1804, переименован в Dolphin в 1819, в Justitia в 1830. Использовался как плавучая тюрьма, продан в 1855.
 HMS Dolphin — 3-пушечная бригантина, спущена в 1836, продана в 1894.
 HMS Dolphin — винтовой шлюп, спущен в 1882. Служил плавбазой подводных лодок во время Первой мировой войны. Потерпел аварию в 1925 но выбросился на берег. Использовался как учебный корабль. Отправлен на слом в 1977.
 HMS Dolphin — бывшая плавбаза Pandora, приобретен в 1914. Переименован в Dolphin в 1924 подорвался на мине и затонул в 1939.
 HMS Dolphin — береговое сооружение Королевского флота в форту «Блокхауз» в Госпорт, alma mater британских подводников, база подводных лодок до 1994, школа подплава до 1999.